III. zonska liga BiH, također i kao III. zona, Mostarska zona, je bila jedna od zonskih liga Bosne i Hercegovine te liga trećeg stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1960./61.  Sudjelovalo je 12 klubova, a prvak je bio "GOŠK" iz Dubrovnika

Ljestvica 

 klubovi iz Hrvatske: "Dubrovnik", "GOŠK" - Dubrovnik, "Jadran" - Ploče ,"Neretva" - Metković

Rezultatska križaljka  

 Izvori:

Unutrašnje poveznice 
 Podsavezna liga Livno 1960./61. 
 Podsavezna liga Mostar 1960./61.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Godišnjak Fudbalskog saveza Jugoslavije 1960-61, Beograd, 1961., ISSN: 0351-2894   
 Ivan Jurić: Narona / Neretva : 1919 - 1994, Metković, 1995., , str. 206 
 Dubravko Cota: "Plamen" - GOŠK : 1919 - 1979., Dubrovnik, 1979., UDK: 796.332(497.5 Dubrovnik)(091) * 061.237(497.5 Dubrovnik):796.332](067.5), str. 81-82  
 arhiv.slobodnadalmacija.hr, "Slobodna Dalmacija", 1960. godina 
 arhiv.slobodnadalmacija.hr, "Slobodna Dalmacija", 1961. godina 
  

1960-61 1 III
 1 III
1960-61